Синяя настоящая котинга () — вид воробьиных птиц из семейства Котинговые.

Вид распространён в Северной и Центральной Америке. Птица встречается в южных районах Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики и, возможно, в Западной Панаме.

Длина тела составляет около 19 см, масса тела колеблется от 65 до 75 г. У птиц небольшая, округлая голова, пухлое тело и короткий хвост. Самец ярко-бирюзового цвета, внешне напоминает пурпурногорлую настоящую котингу, от которой отличается отсутствием окологлазного чёрного кольца и наличием гораздо большего участка фиолетового цвета на груди. Самка серовато-коричневая с бледным низом.  

Естественной средой обитания вида являются тропические влажные равнинные и сильно деградировавшие леса. Птицы питаются плодами и насекомыми в верхнем ярусе леса.

Биология размножения не изучена.

Примечания 

Настоящие котинги
Животные, описанные в 1857 году
Птицы Центральной Америки
Птицы Северной Америки